Tulancingo de Bravo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tulancingo, ort, Hidalgo, Tulancingo de Bravo, 
 Tulancingo de Bravo, Hidalgo, kommun i delstaten Hidalgo,